Steingrub ist der Name folgender Orte:

 Steingrub (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Steingrub (Langenpreising), Ortsteil der Gemeinde Langenpreising, Landkreis Erding, Bayern
 Steingrub (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Steingrub (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steingrub (Gemeinde Texingtal), Katastralgemeinde von Texingtal im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Steingrub (Gemeinde Neufelden), Ortsteil von Neufelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Steingrub (Gemeinde Feldbach), Ortsteil von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steingrub (Gemeinde Puch bei Weiz), Ortsteil von Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Steingrub (Gemeinde Tillmitsch), Katastralgemeinde von Tillmitsch im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Lomnička (Plesná) (Steingrub), Ortsteil der Stadt Plesná, Okres Cheb, Tschechien

Siehe auch:
 Steingrube